Залуский, Андрей:

 Залуский, Андрей Станислав (Zaluski; 1695-1758) — польский церковный деятель, брат И. А. Залуского.
 Залуский, Андрей Хризостом (около 1650-1711) — польский церковный и государственный деятель, дядя А. С. Залуского и И. А. Залуского.